Нечепуренко Іван Іванович — лейтенант авіації РА, Герой Радянського Союзу.
 Нечепуренко Костянтин Володимирович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нечепуренко Юрій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.